Чёрно-бело-красный флаг Германии
 Флаг Республики Верхняя Вольта